Porsche er navnet på et tysk sportvognsmærke, grundlagt af Ferdinand Porsche i Stuttgart. Den første Porsche kom på markedet i 1948 og bar navnet Porsche 356. I dag producerer Porsche blandt andet modellerne: 911, Cayenne, Macan, Boxster, Cayman, Panamera og 911 GT1.

Porschemodeller gennem tiderne 
I 1948 blev den første bil med mærket Porsche bygget. Dette var ikke den første bil lavet af Ferdinand Porsche, men den var den første der bar hans navn. Denne bil er senere blevet døbt "356/1". I modsætning til de senere 356-modeller havde denne som den eneste rørgitterchassis og centermotor. Den blev ikke bygget i Stuttgart i Tyskland men i Gmünd i Østrig, hvor den og mange senere biler blev fabrikeret i et nedlagt savværk under meget dårlige forhold.
Den blev kun bygget i et enkelt eksemplar, da Porsche ikke mente, at folk ville købe en dyr "tysk" sportsvogn kun tre år efter krigen. Derfor nedtonede han forventningerne og lavede 356 om til en GT baseret på den Porschedesignede VW "Boble". Derfor fik den nu platformschassis og alukarrosse, og motoren blev placeret som hækmotor. Den var stadig en optunet VW-motor, men havde nu 40 i stedet for 35 hk.
Den blev lavet som coupe og cabriolet. I alt blev der lavet ca. 52 biler fra Gmünd, hvoraf de 8 var cabrioleter bygget af Beutler.

Af denne serie blev en coupe ombygget til racervogn, hvor den bl.a. opnåede gode resultater på Le Mans.

1948-65 
Efter den første serie af 356-modeller flyttede Porsche tilbage til Stuttgart.
Bilerne der blev bygget her var i det store og hele som bilerne fra Gmünd, men karrosserierne var af stål i stedet for aluminium.
Gennem tiden bevægede 356 sig længere og længere væk fra VW-rødderne. Noget af det første der blev ændret på motoren var topstykkerne. Til sidst begrænsede ligheden mellem VW og Porsches motorer sig til at de var 4-cylindrede, luftkølede boksermotorer.

Salg og omsætning 
Porsche fremstillede i regnskabsåret 2004/2005 i alt 90.954 biler og havde et overskud før skat på cirka 1,24 mia. Euro.

 I 2011 solgte bilmærket 118.868 biler.
 I 2015 solgte bilmærket 225.121 biler.
 I 2019 var salget 280.800.

Den kraftige vækst i antal solgte enheder efter 2010 skal i sær tilskrives modellerne Cayenne, Macan og Panamera.

Galleri

Modeller

Sportsvogne 

 64
 356
 360 Cisitalia
 550 Spyder
 718
 787
 804
 904
 906
 907
 908
 909 Bergspyder
 910
 911
 912
 914
 917
 918
 934
 935
 936
 924
 928
 944
 959
 Boxster
 Cayenne
 Cayman
 Panamera
Listen er ikke komplet.

Kildehenvisninger

Eksterne henvisninger 

www.https://www.porsche.dk/
https://newsroom.porsche.com/en.html

 
Etableret i 1931